Робешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Пирсков.
 Робешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Кийнень.
 Робешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Соходол.